Detta är en lista över sjöar i Leksands kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Leksands kommun.

Lista

Leksands kommun
 Lista